Emperor e бивша норвежка блек метъл група, основана през 1991 година в град Нутоден.

Състав

Дискография

Външни препратки 
 Официален сайт
  Emperor в Encyclopaedia Metallum
 BestBlackMetalAlbums.com

Норвежки симфонични метъл групи
Норвежки блекметъл групи
Основани в Норвегия през 1991 година